Angolees voetbalelftal (mannen)
 Angolees voetbalelftal (vrouwen)